Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA)
 Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA)